Alter Pfarrhof steht für:

 Alter Pfarrhof (Neuötting), Ortsteil der Stadt Neuötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Alter Pfarrhof (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern

Gebäude:
 Alter Pfarrhof in Augsburg-Bergheim, Bayern, siehe Augsburg-Bergheim #Alter Pfarrhof
 Alter Pfarrhof (Tannheim), Landkreis Biberach, Bayern

Siehe auch:
 Pfarrhof
 Altes Pfarrhaus